Кари́зма Рандхи́р Капу́р (, ; род. 25 июня 1974, Бомбей) — индийская . Изначально звалась Каришма Капур, но сменила произношение имени по совету астролога. Сыграла в около 60 фильмах и телесериалах. Лауреат премий Filmfare Awards (1997, 1998, 2001, 2002) и Национальной кинопремии (1998), а также нескольких других наград в области кино. После замужества оставила кинематограф, однако позже сделала попытку возвращения, снявшись в фильме «Опасная любовь» (2012).

Биография 
Каризма Капур родилась 25 июня 1974 года в Бомбее (штат Махараштра, Индия) в семье актёров  (род. 1947) и его жены  (род. 1948). У Каришмы есть младшая сестра — актриса Карина Капур (род. 1980).

Каризма дебютировала в кино в 1991 году, сыграв Нилиму в фильме . За этим последовала череда кинолент, главным образом комедийного характера, где она снималась в паре с такими актёрами как Салман Хан и Говинда. Наибольшая популярность пришла к ней, с вышедшим в 1996 году «Раджа Хиндустани», где она сыграла вместе с Аамиром Ханом. Этот фильм принес Каризме её первую Filmfare Award за лучшую женскую роль. Вторую награду она получила в 2001 году за роль в фильме «В поисках брата». В её копилке также Национальная кинопремия и Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана, полученные за исполнение роли Ниши в фильме «Сумасшедшее сердце» режиссёра Яша Чопры.

После замужества Каризма перестала сниматься в кино, однако продолжала появляться в качестве гостя на различных ток-шоу. Единственное исключение было сделано для фильма «Ом Шанти Ом», где она в числе других звезд Болливуда появилась в музыкальном номере Deewangi Deewangi в качестве камео. В 2011 году Капур официально объявила о своем возвращении в кино в фильме Викрама Бхатта «Опасная любовь». Её героиня четырежды перерождается в течение всего фильма. Однако фильм получил негативные отклики от критиков и провалился в прокате.

Личная жизнь 
С 1992 по 1995 год Каризма состояла в отношениях с партнером по фильму «Мужественное сердце» Аджаем Девганом. В октябре 2002 года было объявлено о её помолвке с другим известным актёром Абхишеком Баччаном, однако через четыре месяца они расстались. 29 сентября 2003 года Каризма вышла замуж за предпринимателя Санджая Капура. В этом браке родилось двое детей: дочь Самайра Капур (род. 11.03.2005) и сын Киаан Радж Капур (род. 12.03.2010). В 2014 году супруги подали на развод.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards
Каризма